4235 Tatishchev – asteroide della fascia principale
 Vasilij Tatiščev – politico ed etnografo russo